Baba Yaga est une figure de la mythologie slave apparaissant dans de nombreux contes russes et polonais ;
 Baba Yaga est un film franco-italien réalisé par Corrado Farina en 1973 ;
 Baba Yaga est un film d'horreur britannique réalisé par Caradog W. James en 2016 ;
 Baba Yaga est un film d'animation russe, tourné en 2017 ;
 Baba-Yaga opus 56 est un tableau symphonique d'Anatoli Liadov ;
 Baba Yaga est une bande dessinée de Guido Crepax parue en 1971 ;
 La Maison des Babayagas, un projet d'habitat collectif pour séniors à Montreuil initié par Thérèse Clerc.

Voir aussi 
 Baba
 Yaga
Homonymie de titre